Шаабан — восьмой месяц лунного мусульманского календаря.

 Шаабан — имя арабского происхождения.

Персоналии
 Шаабан, Мухаммед Хусни (род.1935) — ливийский дипломат, посол в СССР
 Шаабан, Рами (род. 1975) — шведский футболист, вратарь.
 Шаабан, Хафез Шаабан (род. 1952) — российский и арабский общественный деятель.